Aleksandr Andreïevitch Kadeïkine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Elektrostal en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kristall Elektrostal, il est sélectionné au troisième tour, en soixante-quatrième position au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par l'Atlant Mytichtchi. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'Atlant Mytichtchi face à l'Amour Khabarovsk. Il marque son premier but le  face au Lokomotiv Iaroslavl. Il est choisi au septième tour, en deux-cent-unième position par les Red Wings de Détroit lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Kristall Elektrostal 2|| Vtoraïa Liga || 12|| 2|| 4|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Mytichtchinskye Atlanty || MHL || 48|| 10|| 19|| 29|| 42|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Atlanty || MHL || 60|| 22|| 36|| 58|| 20|| 12|| 7|| 9|| 16|| 22
|-
|2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Atlanty || MHL || 26|| 14|| 29|| 43|| 4|| 8|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 2013-2014 || Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 8|| 15|| 23|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Atlanty || MHL || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 20|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 48|| 5|| 6|| 11|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 41|| 7|| 8|| 15|| 19|| 15|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 44 || 7|| 3|| 10|| 14|| 5|| 0|| 2|| 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 56 || 6 || 14 || 20 || 43 || 16 || 1 || 3|| 4|| 5
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59|| 11|| 18|| 29|| 49|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54 || 13 || 21 || 34 || 22 || 9 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 43 || 11|| 20|| 31|| 18|| 11|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 68|| 13|| 26|| 39|| 28|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2

Références 

Naissance en octobre 1993
Naissance à Elektrostal
Joueur international russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa